William Henry Bragg  (1862–1945) – brytyjski fizyk (ojciec)
 William Lawrence Bragg (1890–1971) – australijski fizyk (syn)
 Billy Bragg (ur. 1957) – brytyjski muzyk